Abuzər İbrahimov – ex calciatore azero, difensore
 Aydın İbrahimov – lottatore sovietico naturalizzato azero
 Hayle İbrahimov – mezzofondista azero di origine etiope
 Murad İbrahimov – attore azero